Texier ist der Name folgender Personen:

 Texier (Crewmitglied), französischer Segler 
 Texier (Skipper), französischer Segler 
 Texier (Schwimmer), französischer Schwimmer 

Texier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Texier (* 1999), französischer Eishockeyspieler
 Bernard Texier (1725–1783), niederländischer Kolonialgouverneur
 Bartholomaeus Texier († 1449), französischer Dominikaner, Generalmagister des Dominikanerordens
 Charles Texier (1802–1871), französischer Reisender, Architekt und Archäologe
 Henri Texier (* 1945), französischer Musiker, Sänger und Komponist
 Jacques Texier (1932–2011), französischer Philosoph
 Paul Texier (vor 1908–nach 1927), französischer Radrennfahrer
 Peter Texier (1738–1818), deutscher Diplomat
 Sébastien Texier (* 1970), französischer Jazzsaxophonist